Salt Rock kan syfta på följande platser:

Sydafrika 

 Salt Rock, Sydafrika, ort, KwaZulu-Natal,

USA 

 Salt Rock, West Virginia, ort i Cabell County, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar